Il singolare del torneo di tennis Dothan Pro Classic 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Melinda Czink che ha battuto in finaleStéphanie Foretz Gacon 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Anna Tatišvili (quarti di finale)
 Alison Riske (semifinali)
 Kurumi Nara (primo turno)
 Iryna Bremond (secondo turno)

 Stéphanie Foretz Gacon (finale)
 Stéphanie Dubois (quarti di finale)
 Julia Cohen (primo turno)
 Michelle Larcher de Brito (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dothan Pro Classic 2011